Ва́гін () — російське прізвище. Жіноча форма — Ва́гіна. Може мати різне походження: 1) від Вага — народної форми канонічного імені Євагрій; 2) від застарілого  («вага», «вагівниця»); 3) від гідроніма Вага.

Чоловіки 
 Вагін Леонід Іванович (1905—1976) — генерал-майор Радянської Армії.
 Меркурій Вагін (?-1712) — російський козак, землепроходець, дослідник Сибіру.
 Вагін Олексій Олексійович (1902—1977) — радянський вчений-педагог, кандидат педагогічних наук (1948).

Жінки 
 Вагіна Наталія Андріївна — голова ради адвокатів Хмельницької області, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Див. також 
 Вагінов Костянтин Костянтинович (справжнє прізвище Вагенгейм; 1899—1934) — російський прозаїк і поет.

Примітки